RBU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Roebourne (Australia)